Kósa est un patronyme hongrois porté notamment par :

 Ádám Kósa (1975-), homme politique hongrois ;
 Ferenc Kósa (1937-2018), réalisateur et scénariste hongrois ;
 Gábor Kósa (1971-), un historien des religions et professeur hongrois ;
 György Kósa (1897-1984), compositeur et pianiste hongrois ;
 István Kósa, artiste graveur hongrois ;
 Lajos Kósa (1965-), personnalité politique hongroise.